Tarsodisporus är ett släkte av svampar. Tarsodisporus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tarsodisporus